Херсонское () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 33 человека. Почтовый индекс — 75541. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522181003.

Местный совет 
75540, Херсонская обл., Генический р-н, с. Новогригорьевка, ул. Пушкина, 8

Ссылки 
 Херсонское на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Генического района